Meridian se poate referi la:

Științe 
 Meridian (matematică), curbă rezultată din intersecția unei suprafețe de rotație cu un plan care trece prin axa de rotație a suprafeței.
 Meridian (astronomie), un cerc imaginar perpendicular pe linia orizontului și pe planul ecuatorului.
 trecere la meridian sau culminație superioară, momentul în care un corp ceresc sau un punct imaginar de pe sfera cerească traversează dinspre est spre vest meridianul observatorului.
 Meridian geografic, orice semicerc ce unește polii geografici ai Pământului, fiind format din punctele având aceeași longitudine.
 Meridian magnetic, intersecție a suprafeței Pământului cu planul vertical care conține direcția locală a intensității câmpului magnetic terestru.
Meridian energetic, folosit în discipline ca și acupunctura, presopunctura, qigong-ul, yoga, etc.

Medicină tradițională chineză 
 Meridian (medicină chineză), concept important în medicina tradițională chineză.

Nume de locuri în Statele Unite ale Americii 
 Meridian, Idaho; 
 Meridian, Mississippi;  
 Meridian, New York;   
 Meridian, Oklahoma;

Alte utilizări 
 Meridian, roman de Alice Walker. 
 Meridian Broadcasting, stație de televiziune britanică (ITV station) pentru sudul Angliei începând cu 1992. 
 Meridian Energy Limited, companie de produs și distribuit electricitatea din Noua Zeelandă. 
 Meridian (benzi desenate), cărți de benzi desenate publicate de CrossGen la începutul anilor 2000. 
 Nortel Meridian (uneori doar Meridian]]), linie de produse de telecomunicații produse și distribuite Nortel Networks. 
 Meridian, termen utilizat de Oficiul de cadastru public (Public Land Survey System) din Statele Unite. 
 Meridian, numele capitalei Nosgoth în seria de video jocuri Legacy of Kain. 
 DJ Meridian, muzician specializat în percuție și chitară bas din orașul New York. 
 Meridian 59, joc online. 
 The Meridians (sau The British Rail Class 222), trenuri utilizate în Marea Britanie ale căror servicii sunt cunoscute ca servicii Midland Mainline. 
 Meridian (episodul DS9), este unul din episoadele celui de-al treilea sezon Star Trek: Deep Space Nine.
 Meridian (formație), formație australiană de Gothic Rock.